Ментешашвили — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ментешашвили, Зураб (род. 1980) — грузинский футболист, полузащитник клуба «Сабуртало».
 Ментешашвили, Тенгиз Николаевич (1928—2016) — советский грузинский партийный и государственный деятель.